Nathaniel Taylor kan syfta på:

* Nathaniel Green Taylor (1819–1887), amerikansk politiker
 Nathaniel William Taylor (1786–1858), amerikansk teolog